Sint-Honoratuskerk (Crecques)
 Sint-Honoratuskerk (Thénezay)
 Sint-Honoratuskerk (Amiens)
 Sint-Honoratuskerk (Verneuil-en-Halatte)